chomiki (Cricetinae) – podrodzina gryzoni z rodziny chomikowatych, w szczególności:
 chomik bałkański (chomiczak szary, Cricetulus migratorius) – pochodzący z Europy gatunek chomiczaka
 chomik Campbella (Phodopus campbelli) – krótkoogonowy chomik karłowaty
 chomik chiński, chiński chomik pręgowany (Cricetulus griseus) – gatunek karłowatego chomika
 chomik dżungarski (Phodopus sungorus) – gatunek karłowatego chomika
 chomik europejski (Cricetus cricetus) – największy gatunek chomika
 chomik Roborowskiego (Phodopus roborovskii) – najmniejszy przedstawiciel chomików karłowatych
 chomik stepowy (Cricetulus barabensis) – gatunek chomika karłowatego
 chomiczek syryjski (chomik syryjski, Mesocricetus auratus) – gatunek dziko żyjącego chomika
 chomik turecki (Mesocricetus brandti) – gryzoń z rodziny chomikowatych, spokrewniony z chomikiem syryjskim

 Chomik – jezioro w woj. warmińsko-mazurskim, w powiecie ostródzkim, w gminie Morąg

Zobacz też 
 chomikowate
 chomikuj.pl